Найт, Кристофер (): Найт, Кристофер (род. 1950) — британский писатель, масон и автор бестселлеров, пишущий в соавторстве.
  (род. 1957) — американский актёр и бизнесмен.
 Найт, Кристофер (род. 1965) — американский отшельник и вор.